Dog Island (Floryda)
 Dog Island (Gambia)
 Dog Island (Anguilla)
 Dog Island (Nunavut)

Zobacz też 
 Dog Islands